Heracleum multibracteatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Heinz Rechinger. Heracleum multibracteatum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
multibracteatum